Mesopotâmia — região histórica do Médio Oriente entre os rios Tigre e Eufrates
Mesopotâmia (província romana) — criada em 116-117 e recriada ca. 198
Tema da Mesopotâmia — subdivisão do Império Bizantino entre os séculos IX e XI; uma parte do seu território era também designado "Ducado da Mesopotâmia"
Mandato Britânico da Mesopotâmia (1920-1932)
Mesopotâmia argentina — região da Argentina

Ver também
Mesopotam — comuna da Albânia

Desambiguações de topônimos